Caterpillar, mot anglais signifiant chenille, peut faire référence à plusieurs choses :

 Caterpillar, groupe industriel américain fabriquant essentiellement des engins de chantier ;
 Caterpillar, un vaisseau du jeu de la vie ;
 Caterpillar, manga publié initialement en 2012, dérivé d'un précédent : Arachnid.

Musique 
 The Caterpillar, chanson du groupe britannique The Cure sortie en 1984 ;
 Caterpillar, album de la chanteuse italienne Mina sorti en 1991 ;
 Caterpillar, compilation de la chanteuse italienne Elisa sorti en 2007.
 Caterpillar, par Royce da 5'9" en collaboration avec Eminem et King Green, sorti en 2018.